Diospyros courtallumensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Kunwar Naresh Bahadur och R. C. Gaur. Diospyros courtallumensis ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
courtallumensis